O nome Durian, que refere-se a fruta Durião, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Durian (2001) - Tepestade tropical que atingiu o sul da China, causando pelo menos 78 fatalidades.
 Tufão Durian - intenso tufão equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu as Filipinas e o Vietnã em 2006 que causou pelo menos 1.495 fatalidades.

Após 2006, o nome Durian foi retirado da lista de nomes de tufões e portanto não será mais utilizado.

Desambiguação